

Mécanique 

Un décompresseur est un dispositif permettant de diminuer la pression d'un gaz en en laissant s'échapper une partie.

Sur un moteur à explosion, essentiellement les moteurs à deux temps, le décompresseur permet de :
 provoquer l'arrêt du moteur sans agir ni sur le circuit électrique ni sur l'alimentation ;
 faciliter le démarrage en permettant d’atténuer la compression, principalement sur les moteurs monocylindres. 
Le décompresseur peut être manuel ou automatique (couplé au dispositif de démarrage). Dans les deux cas, il faut que la compression soit rétablie, en lâchant le bouton de commande le plus tôt possible après la mise en rotation, dès que le point dur a été franchi, sous peine de ne pas pouvoir démarrer.

Informatique 
Un décompresseur est un logiciel qui permet de rétablir un fichier tel qu'il était avant sa compression.

Dispositif mécanique
Compression de données
Composant de motocyclette